Landa puede referirse a:
 Landa, tipo de formación vegetal.
Landa, concejo español situado en el municipio de Arrazua-Ubarrundia, Álava.
 Landa, apellido vasco.
Landa, Ciudad estadounidense del condado de Bottineau, Dakota del Norte.
Landa de Matamoros. Localidad mexicana situada en el municipio de Landa de Matamoros, Querétano. 
Landa de Matamoros, municipio mexicano situado en el estado de Querétano.

Otros términos relacionados 
 Landas